Linea Mason-Dixon – linea di demarcazione tra quattro stati degli Stati Uniti d'America, che forma parte dei confini della Pennsylvania, del Maryland, del Delaware e della Virginia Occidentale
 3131 Mason-Dixon – asteroide della fascia principale
 Mason & Dixon – romanzo di Thomas Pynchon